{{Infobox Saison de série télévisée
 | nom                = Saison 4 dOggy et les Cafards | image              = Oggy logo.gif
 | série              = Oggy et les Cafards
 | pays               = 
 | chaine             = Canal+ Family
 | première diffusion = 
 | dernière diffusion = 
 | nombre épisodes    = 74
 | saison précédente  = Saison 3
 | saison suivante    = Saison 5
 | liste des épisodes = [[Liste des épisodes d'Oggy et les Cafards|Liste des épisodes dOggy et les Cafards]]
}}

La quatrième saison d'Oggy et les Cafards, série télévisée d'animation française, est constituée de soixante-quatorze épisodes, diffusée du  au  sur Canal+ Family.

Épisode 1 : Olivia

Épisode 2 : Oggy gardien de phare

Épisode 3 : Les cafards à la poubelle

Épisode 4 : Le régime de Dee-Dee

Épisode 5 : Jaloux comme un chat

Épisode 6 : Une fête d'enfer !

Épisode 7 : La maison dirigeable

Épisode 8 : Haute sécurité

Épisode 9 : Randonnée sauvage

Épisode 10 : Discorde à linge

Épisode 11 : La visite

Épisode 12 : L'ombre d'Oggy

Épisode 13 : Alerte à l'ara !

Épisode 14 : Crayon magique

Épisode 15 : Le cube

Épisode 16 : Le séducteur

Épisode 17 : Des pales pour Oggy

Épisode 18 : La guerre du bouton

Épisode 19 : La patinoire

Épisode 20 : Pour de vrai

Épisode 21 : Destination soleil

Épisode 22 : Olivia fait le marathon

Épisode 23 : Géant !

Épisode 24 : Un coup de mou

Épisode 25 : Oggy champion de sport

Épisode 26 : L'apprenti

Épisode 27 : Mister chat

Épisode 28 : Oggy et l'œuf de Pâques

Épisode 29 : Oggy au centre de la terre

Épisode 30 : La course de papillons

Épisode 31 : Oggy tombe dans le panneau

Épisode 32 : Pas vu pas pris

Épisode 33 : Pas de poux pour Oggy

Épisode 34 : Le neveu de Jack

Épisode 35 : Le coloc

Épisode 36 : La course de baignoires

Épisode 37 : Dee-Dee détective

Épisode 38 : Hep taxi !

Épisode 39 : Le chat miaule et la caravane passe

Épisode 40 : Un tramway nommé délire

Épisode 41 : Contrôle technique

Épisode 42 : Campagne pour tout le monde

Épisode 43 : Atouts tifs

Épisode 44 : Oggy petit Poucet

Épisode 45 : De l'art ou du cochon

Épisode 46 : Au fil de l'eau

Épisode 47 : Le mouton à cinq pattes

Épisode 48 : Oggy et le sourire magique

Épisode 49 : Oggy fait des vagues

Épisode 50 : Caviar pour tout le monde

Épisode 51 : La boum

Épisode 52 : Même pas peur

Épisode 53 : Dans tes rêves !

Épisode 54 : Skate attitude

Épisode 55 : Panique au pôle Nord

Épisode 56 : Hold-up au super marché

Épisode 57 : Lady K

Épisode 58 : Maurice le dodo

Épisode 59 : Menu vapeur

Épisode 60 : Panique au pique-nique

Épisode 61 : Oggy disjoncte !

Épisode 62 : Catch !

Épisode 63 : Téléportation

Épisode 64 : Oggy et l'homme-farine

Épisode 65 : Cafards à tous les étages

Épisode 66 : Les livreurs de l'extrême

Épisode 67 : La cucaracha

Épisode 68 : Oggy et la sirène

Épisode 69 : Bonhomme de neige

Épisode 70 : Olivia vs Lady K

Épisode 71 : Le vainqueur de l'étape

Épisode 72 : Coup de jeune

Épisode 73 : Oggy se marie !

Épisode 74 : Bons baisers de Bombay

Notes et références

Voir aussi 
Oggy et les Cafards
Saison 1 d'Oggy et les Cafards
Saison 2 d'Oggy et les Cafards
Saison 3 d'Oggy et les Cafards

4